

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Marc Delouze, poète et écrivain français ;

Toponymie
 Delouze-Rosières, commune française située dans le département de la Meuse en région Lorraine ;

Homonymie de patronyme